Джонс, Рич ():
 Джонс, Рич (род. 1946) — американский профессиональный баскетболист.
 Джонс, Рич (род. 1973) — английский музыкант, гитарист и автор песен.